Trois navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Albacore''' :
 L' est un patrouilleur, en service de 1917 à 1919 ;
 L' est un sous-marin américain de la Seconde Guerre mondiale, en service de 1942 à 1944 ;
 L' est un sous-marin américain expérimental, en service de 1953 à 1972.

Albacore